Solowjow bzw. Solowjowa (weibliche Form) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Konstantinowitsch Solowjow (1846–1879), russischer Revolutionär

 Dmitri Wladimirowitsch Solowjow (* 1989), russischer Eistänzer
 Irina Bajanowna Solowjowa (* 1937), sowjetische Kosmonautenanwärterin
 Jekaterina Jewgenjewna Solowjowa (* 1991), russische Eishockeyspielerin
 Jewgeni Witaljewitsch Solowjow (* 1992), russischer Eishockeyspieler
 Juri Wladimirowitsch Solowjow (1940–1977), russischer Ballett-Tänzer
 Juri Wassiljewitsch Solowjow (1933–2015), sowjetisch-russischer Schauspieler
 Leonid Wassiljewitsch Solowjow (1906–1962), russischer Schriftsteller
 Maxim Jurjewitsch Solowjow (* 1979), russischer Eishockeyspieler
 Michail Fjodorowitsch Solowjow (1785–1856), russischer Physiker und Chemiker
 Natalja Nikolajewna Solowjowa (* 1982), russische Biathletin

 Pawel Alexandrowitsch Solowjow (1917–1996), sowjetischer Triebwerkskonstrukteur

 Wadim Georgijewitsch Solowjow (1925–1998), russischer Physiker
 Walerija Alexandrowna Solowjowa (* 1992), russische Tennisspielerin
 Wassili Pawlowitsch Solowjow-Sedoi (1907–1979), russischer Komponist
 Wiktor Iljitsch Solowjow (1916–1992), sowjetisch-russischer Vizeadmiral 

Sonstiges:
 Solowjowberg, Berg im Königin-Maud-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Illja Salaujou (* 2000), weißrussischer Eishockeyspieler